

Geografia 
 Regno Unito
Fenton – parrocchia civile di South Kesteven, Lincolnshire
Fenton – parrocchia civile di West Lindsey, Lincolnshire
Fenton – comunità dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
Fenton – città della Contea di Kossuth, Iowa
Fenton – villaggio della Parrocchia di Jefferson Davis, Louisiana
Fenton – città della Contea di Genesee, Michigan
Fenton – township della Contea di Genesee, Michigan
Fenton – città della Contea di St. Louis, Missouri
Fenton – città della Contea di Broome, New York